LP kan syfta på:

 LP - ett prov som tas från likvor, se Lumbalpunktion
 Lp-rum - ett funktionsrum inom matematik
 LP-stiftelsen - en verksamhet som drevs 1959-1997 av Pingströrelsen i Sverige som en fristående verksamhet
 LP-verksamheten - är sedan 1997 namnet på den beroendevård som Pingströrelsen i Sverige bedriver

Musik 
 LP - ett medium för att lagra ljud
 LP (album av Antiloop) - ett album av Antiloop
 LP (album av Mother) - ett album av musikprojektet Mother
 LP (sångare) - den amerikanska sångerskan Laura Pergolizzi född 1981
 LP-typ - formen på en gitarrkropp, se Kropp (gitarr)

Partier 
LP - ett klassiskt liberalt parti grundat våren 2004, se Liberala partiet (Sverige)
LPo - ett politiskt parti i Sverige, se Landsbygdspartiet oberoende